Соревнования одиночек в санном спорте среди женщин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 15 и 16 февраля.

Все соревнования прошли в Санном центре Уистлера. В первый день были проведены два первых заезда с 17:00 до 20:30 по местному времени (UTC-8), а на следующий ещё два с 13:00 до 16:30.

Чемпионкой, выиграв три заезда из четырёх, стала обладательница Кубка мира сезона 2009-2010 Татьяна Хюфнер. На счету немецких саночниц теперь 9 золотых медалей из 13 разыгранных с 1964 года, в т. ч. 4 подряд на последних 4 Олимпиадах. Кроме того, немки выиграли 29 из всех 39 разыгранных медалей. Австрийки выиграли свою шестую медаль на Олимпийских играх в этой дисциплине, и впервые с 1998 года сумели «отобрать» у немецких саночниц хотя бы одну медаль. Вообще за последние 8 зимних Олимпиад Австрия и Германия (ГДР) отдали в этом виде программы всего лишь 1 медаль из 24 разыгранных — в 1994 году в Лиллехаммере золото выиграла итальянка Герда Вайссенштайнер.

Медалисты

Соревнование

Ссылки 
 Результаты